GED es una sigla que puede referirse a:

 General Educational Development Test
 Género en el Desarrollo
 Ged - uno de los protagonistas de la novela de ciencia ficción "Una luz extraña", de Nancy Kress. 
 Ged, un término de la heráldica.

Siglas